Briggs puede hacer referencia a:

 Autores de nombres científicos.
 B.G.Briggs - Barbara Gillian Briggs (1934-)
 F.E.Briggs - F.E. Briggs
 G.E.Briggs - George Edward Briggs (1893-)
 J.D.Briggs - J.D. Briggs (fl. 1994)
 S.M.Briggs - Scott Munro Briggs (1889-1917)
 Briggs - Thomas Richard Archer Briggs (1836-1891)
 W.R.Briggs - Winslow Russell Briggs (1928-)

 Otras acepciones.
 Briggs, un lugar en el universo del manga y anime Fullmetal Alchemist.